Riffelsbachtal ist der Name von zwei Naturschutzgebieten in Nordrhein-Westfalen:

 Naturschutzgebiet Riffelsbachtal (Monschau), Städteregion Aachen
 Naturschutzgebiet Riffelsbachtal (Simmerath), Städteregion Aachen